Kołodziejówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim
 Kołodziejówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim

Zobacz też 
 Kołodijiwka
 Kołodyjówka